Il doppio del torneo di tennis Intersport Heilbronn Open 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio dell'Intersport Heilbronn Open 1998, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1998, è stato vinto da Goeff Grant e Mark Merklein (tds n. 1). In finale hanno sconfitto la coppia formata da Stefano Pescosolido e Vincenzo Santopadre con il punteggio di 6-3, 7-6.

Teste di Serie

  Goeff Grant /  Mark Merklein (campioni)
  Gábor Köves /  Chris Wilkinson (primo turno)

  Nebojša Đorđević /  Jens Knippschild (primo turno)
  Sander Groen /  Rogier Wassen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Intersport Heilbronn Open 1998